O Chesterfield Football Club é um clube de futebol localizado em Chesterfield, Derbyshire, Midlands Orientais, Inglaterra. Atualmente o clube disputa a National League, equivalente à 5ª Divisão do Campeonato Inglês.

Títulos 
  Campeonato Inglês da 3ª Divisão: 
 1935-36

  Campeonato Inglês da 4ª Divisão: 
 1969-70, 1984-85, 2010-11, 2013-14

  EFL Trophy: 1
 2011-12

Ligações externas 

 
Clubes de futebol fundados em 1867
Fundações na Inglaterra em 1867